Dłużec ist ein polnischer Ortsname:
 Dłużec (Lwówek Śląski), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien (Lang Neundorf, Kreis Löwenberg, Schlesien)
 Dłużec (Piecki), Dorf im Powiat Mągrowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Langendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 Dłużec (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Langbrück, Kreis Angerburg, Ostpreußen)
 Dłużec (Wolbrom), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen

Siehe auch:
Dłużec Mały, Dłużec Wielki